Tecla – nome proprio di persona italiano femminile
 Tecla – imperatrice bizantina